Diploschizia är ett släkte av fjärilar. Diploschizia ingår i familjen gnuggmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gnuggmalar
Diploschizia